Masato Fujita ((藤田 優人, Ōita, 8 de maio de 1986) é um futebolista profissional japonês, defensor, milita no Sagan Tosu.

Carreira 
Masato Fujita começou a carreira no Tokyo Verdy.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Tokyo Verdy 1969 Football Club
Futebolistas do Yokohama F. Marinos
Futebolistas do Kashiwa Reysol
Futebolistas do Sagan Tosu